Les Rorgonides sont une famille de la noblesse franque dont plusieurs membres se prénommèrent Rorgon (ou Roricon). Parmi les autres prénoms fréquents dans cette famille, un certain nombre commencent par la racine Gauz- : Gauzlin, Gauzbert, Gauzfred (ou Geoffroy). Dans leur entourage, on trouve également quelques Hervé et quelques Ragenold (ou Renaud).

Origine des Rorgonides 
Ces précisions onomastiques les rattachent probablement à des comtes du Mans du début du , issus du groupe familial des Robert, qui est également ancêtre des Robertiens.

Un nommé Roger, donné comme frère de Lambert, comte de Hesbaye et ancêtre des Robertiens, apparaît comme comte du Mans en 710. À la mort d'Herlemond, évêque du Mans, en 724  Roger profite de la vacance du siège épiscopal pour administrer les domaines épiscopaux. Il a eu trois enfants :
Hervé, comte du Mans à la suite de son père ;
Gauziolène, évêque du Mans actif vers 750 
Rotilde, abbesse.

Malheureusement pour eux, Hervé et Gauziolène prendront le parti de Griffon en révolte contre son demi-frère Pépin le Bref. Vaincu, Hervé sera destitué, tandis que Gauziolène verra ses pouvoirs réduits. Les premiers Rorgonides Gauzlin  du Maine et son fils Rorgon  du Maine seraient les descendants de Roger et de son fils Hervé, comtes du Mans.

Les Rorgonides, comtes du Maine (832-898) 
Le comte Rorgon  vécut à la cour de l'empereur Charlemagne. Louis  le Pieux lui confia le comté de Rennes, qu'il ne conserva pas, en 819. Il fonda en 824 l'abbaye Saint-Maur de Glanfeuil. Il reçut en 832 le comté du Maine. Les listes nécrologiques de l'abbaye de Saint-Denis mentionnent son décès un  sans précision de l'année, qui doit se placer en 839 ou en 840. Un de ses proches, probablement un neveu, fut à la même époque investi du comté d'Herbauges. 

Gauzbert succéda à son oncle Rorgon, mais manqua de conviction à combattre les Bretons qui prirent et pillèrent le Mans en 849, aussi Charles II le Chauve le fit exécuter pour trahison en 853, ce qui occasionna des troubles dans le royaume. 

Le Maine passa alors à son fils Rorgon II, puis à Gauzfrid, lequel fut également investi d'une des deux marches de Neustrie. À sa mort, Renaud d'Herbauges, probablement un cousin, hérita de ses honneurs. 

À la mort de Renaud, le roi se méfiant des Rorgonides, le Maine fut confié au comte Roger de la famille des Hugonides. Les fils de Gauzfrid, Gauzlin II et Gauzbert s'allièrent aux Robertiens et combattirent Roger. Sous le règne d'Eudes, Roger fut destitué au profit de Gauzlin II, mais ce dernier ne réussit pas à se maintenir au Mans, en fut chassé en 898 et décèdera en 926.

La postérité des Rorgonides 

À partir de cette date, les lignée des Rorgonides ne peut plus être suivie avec certitude. Cependant, les prénoms caractéristiques des Rorgonides, Gauzfrid ou Gauzfred, plus tard Geoffroy se perpétuent au sein des lignées des comtes du Perche, des vicomtes de Châteaudun, des comtes du Gâtinais, ce qui rend plausible l'idée que ces dernières, dont sont notamment issus les Plantagenêts, perpétuent la famille des Rorgonides.

Généalogie 
Note : les traits en pointillés représentent des liens de parenté hypothétiques.

Notes et références

Sources et bibliographie 
 .
Patrick Morel, "Les Comtes du Maine au ", in Revue Historique et archéologique du Maine, Le Mans, 2005,  série T.5, tome CLVI de la Collection, 177 - 264. ISSN 1158-3371
Robert Latouche, "Les premiers comtes héréditaires du Maine", in Revue Historique et Archéologique du Maine, Le Mans, 1959, tome CXV de la Collection, 37-41.
 Régine Le Jan, Famille et pouvoir dans le monde franc (), Publications de la Sorbonne, Paris, 1995 , Tableau n° 61 « Les Rorgonides » 445.
 
 
 Katharine S. B. Keats-Rohan, Bilichildis : Problèmes et possibilités d'une étude de l'onomastique et de la parenté de la France du nord-ouest
 Christian Settipani, Les origines des comtes de Nevers : nouveaux documents
 Christian Settipani, Les vicomtes de Châteaudun et leurs alliés
Christian Settipani, Les ancêtres de Charlemagne, addenda, 1990 et 2000

Famille noble française